Jaspar ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Jaspar (1926–1963), belgischer Jazzmusiker
 Ernest Jaspar (1876–1940), belgischer Architekt, Bruder von Henri und Jules Jaspar
 Henri Jaspar (1870–1939), belgischer Politiker und Premierminister
 Jules Jaspar (1878–1963), belgischer Konsul und Widerstandskämpfer

Die Abkürzung JasPar steht für:
 Japan Automotive Software Platform and Architecture

JASPAR